Sophia van Beieren (-1145), dochter van Hendrik de Zwarte en Wulfhilde van Saksen
Sophia van Wittelsbach (ca. 1170-1238), dochter van hertog Otto I van Beieren
Sophia van Beieren (1376-1425), koningin-gemalin van het Heilige Roomse Rijk
Sophie van Beieren (1805-1872), moeder van keizer Frans Jozef I van Oostenrijk

Zie ook
Sophie in Beieren (doorverwijspagina)